Johan Åkerman, švedski hokejist, * 20. november 1972, Stockholm, Švedska.

Åkerman je večji del kariere igral v švedski ligi igral za klube Hammarby IF, AIK IF, Vallentuna BK, Skellefteå AIK, HV 71 in Linköpings HC. V sezoni 2007/08 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka s klubom HV 71. Igral je tudi v norveški ligi za Vålerenga Ishockey, s katerim je osvojil naslov norveškega državnega prvaka v sezonah 1997/98 in 1998/99, v ligi KHL za Lokomotiv Jaroslavl, v švicarski ligi za HC Lugano, nemški ligi za Kölner Haie in francoski ligi za Rouen HE, s katerim je v svoji zadnji sezoni 2012/13 osvojil naslov francoskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene bronaste medalje. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral osemnajst tekem ter dosegel tri gole in štiri podaje.

Pregled kariere 

|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 30
| 4
| 7
| 11
|
| 30
|
| 13
| 3
| 3
| 6
|
| 18
|-
| Hammarby IF
| Švedska ml. liga
| 93/94
|
| 1
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 37
| 11
| 24
| 35
|
| 22
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 1
| 3
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vallentuna BK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska ml. liga
| 96/97
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 36
| 2
| 2
| 4
|
| 16
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 97/98
|
| 40
| 16
| 36
| 52
| +50
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 98/99
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 98/99
|
| 38
| 19
| 29
| 48
| +52
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 41
| 9
| 32
| 41
| +5
| 48
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +1
| 8
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
| 40
| 10
| 19
| 29
| +30
| 69
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 45
| 12
| 28
| 40
| +14
| 50
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 02/03
|
| 42
| 16
| 20
| 35
| +28
| 61
|
| 14
| 5
| 12
| 17
| +6
| 10
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
| 48
| 15
| 38
| 53
| +33
| 54
|
| 16
| 3
| 5
| 8
| -1
| 10
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 46
| 11
| 29
| 40
| +35
| 32
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| 0
| 10
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
| 40
| 15
| 46
| 61
| +29
| 52
|
| 10
| 0
| 9
| 9
| -1
| 12
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 06/07
|
| 55
| 10
| 38
| 48
| +5
| 48
|
| 14
| 3
| 7
| 10
| -8
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 07/08
|
| 45
| 9
| 24
| 33
| +1
| 38
|
| 17
| 3
| 13
| 16
| +5
| 8
|-
| Lokomotiv Jaroslavl
| KHL
| 08/09
|
| 47
| 2
| 10
| 12
| +4
| 24
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +2
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 09/10
|
| 36
| 3
| 18
| 21
| 
| 67
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 10/11
|
| 52
| 8
| 28
| 36
| +1
| 32
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 11/12
|
| 36
| 2
| 8
| 10
| -13
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 11/12
|
| 16
| 2
| 11
| 13
| 0
| 39
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -4
| 0
|-
| Rouen HE
| Francoska liga
| 12/13
|
| 16
| 3
| 15
| 18
| +15
| 18
|
| 13
| 4
| 4
| 8
| -6
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 900
| bgcolor="#7FFF00" | 187
| bgcolor="#7FFF00" | 477
| bgcolor="#7FFF00" | 663
| bgcolor="#7FFF00" | +291
| bgcolor="#7FFF00" | 856
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 118
|}

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Vallentuna BK
Hokejisti Vålerenga Ishockey
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti HV 71
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti Rouen HE